Once e al cincilea album al formației Nightwish

Lista pieselor 

Albume din 2004
Albume symphonic metal
Albume Nightwish